(1449) Virtanen – planetoida

 Osoby
 Artturi Virtanen (1895–1973), fiński profesor biochemii
 Janne Virtanen (1969–), fiński zapaśnik i strongman
 Lauri Virtanen (1904–1982), fiński lekkoatleta
 Petri Virtanen (1980–), fiński koszykarz

 Zobacz też
 Wirtanen